Aristàgores de Milet, tirà de Milet
 Aristàgores de Cumes, tirà de Cumes
 Aristàgores de Cízic, tirà de Cízic
 Aristàgores d'Egipte, escriptor grec